Сегунда 1958/1959 () — 28-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1958/59 на lafutbolteca.com  

1958/1959
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1958 году
Спорт в Испании в 1959 году